Zehden ist:

 Zehden, der deutsche Name des Ortes Cedynia, Polen
 Amt Zehden landesherrliches Amt des Teilfürstentums Brandenburg-Küstrin
 Kloster Zehden, ein Zisterzienserinnenkloster in Cedynia

Zehden ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Zehden (1876–nach 1912), deutscher Ingenieur und Erfinder
 Emmy Zehden (geb. Emmy Windhorst; 1900–1944), deutsche Widerstandskämpferin
 Karl Zehden (1843–1901), österreichischer Geograph
 Werner Zehden (1911–1991), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (MdA)

Siehe auch:
 Zeeden